Magnetoreception, sinnet att känna av magnetfält. Magnetoreception är ett kvantbiologiskt fenomen som först föreslogs av Alexander Theodor von Middendorff 1859 och första gången testades experimentellt på den europeiska rödhaken.

perception
magnetism
Biofysik